Берд-Айленд:

 Берд-Айленд — город в округе Ренвилл, штат Миннесота, США
 Берд-Айленд — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США